

Відомі люди 
 Василиха Петро Степанович (1982-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Топоніми 
 Василиха — село в Україні, у Ставищенському районі Київської області.